Габј има више значења:

 Габј (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Габј, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Габј, Рестауранте (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Габј, Гранха (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Габј (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику